Fernando Silva, pintor mexicano, nació en el año de 1964 en México, Distrito Federal. Su principal línea plástica está influenciada por el Arte Concreto, también conocido como arte constructivo-abstracto o contretismo. 

Actualmente es presidente de Arte Plástico Contemporáneo en Morelos A.C., entre las principales acciones como representante de un distinguido grupo de creadores que radican en el estado de Morelos, destacan los acuerdos de colaboración en el desarrollo, fomento y promoción de las artes con la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM); con The Univesity of Texas Pan American y el Instituto Tamaulipeco para la Cultura y las Artes. Es fundador y creador del proyecto “Congreso de las Artes y la Cultura” que se desarrolla en conjunto con la Dirección de Difusión cultural de la UAEM. La noble finalidad de dicho Congreso, es el de intercambiar opiniones y conocimientos con académicos, alumnos y profesionales de las bellas artes, en pro del fortalecimiento de la enseñanza y el desarrollo profesional de los creadores. En ese sentido, se proyecta que desde la iniciativa de la comunidad artística se dé inicio al “Festival de las Artes en el Estado de Morelos".

Lo anterior surge, principalmente, de su preocupación por la decadencia social y educativa, que además, se ve duramente golpeada por un cínico y perverso progreso de la corrupción y la brutal violencia que promueve la delincuencia organizada.

Ha participado en un sinnúmero de exposiciones colectivas e individuales. Su trayectoria profesional también ha incursionado en la producción de programas informativos y culturales para televisión; edición y diseño de libros de arte, así como publicaciones comerciales y periodísticas; fotografía de estudio y de prensa. Ha ofrecido cursos y talleres sobre temas de educación artística y social en centros culturales y universidades. A partir de febrero de 2009, escribe para el periódico La Jornada, Morelos, en donde aparecen las entrevistas que realiza a importantes pintores y escultores que radican en el estado de Morelos. 

A Fernando le gusta investigar y experimentar con diferentes materiales y estilos para con ellos conquistar la sorpresa que le brinda el resultado. La derivación de su trabajo es el corolario de sus ideales, una contribución al compromiso que tiene con la sociedad en su conjunto y consigo mismo.

Enlaces externos 
 Página oficial de Fernando Silva http://www.artesilva.com.mx/
 Artistas Plásticos, Fernando Silva https://www.youtube.com/watch?v=cLBp-YiSb0w
 Página oficial de Arte Plástico Contemporáneo en Morelos A.C. https://web.archive.org/web/20140513174935/http://www.artplascom.org.mx/
 Muestra en video Youtube http://www.youtube.com/watch?v=HkUvz4N1bgM
 Otros sitios http://fernando-silva.artelista.com/
 Otros sitios http://www.arteinformado.com/Artistas/25091/silva-fernando-silva/
 Muestra en video de algunas obras de Fernando Silva http://www.youtube.com/watch?v=vUsiA_fHHck
 Estado de Derecho http://www.youtube.com/watch?v=U2C8_2bBXF4
Con elementos lúdicos, Fernando Silva acerca su obra al espectador http://www.jornada.unam.mx/2010/07/26/index.php?section=cultura&article=a09n2cul

Nacidos en Ciudad de México
Pintores de México del siglo XX
Gestores culturales de México